Název Sex ve městě může být více děl:
 Sex ve městě – známý komediální seriál
 Sex ve městě (film) – americký film navazující na seriál Sex ve městě
 Sex ve městě (román) – knižní předloha k výše uvedenému filmu i seriálu autorky Candace Bushnellové